2081:
 2081 год
 2081 (число)
 2081 (фильм)